Ashikaga – miasto w Japonii
 Ashikaga – jeden z japońskich rodów